El término Mbaracayú puede referirse a:

 Mbaracayú, distrito de Paraguay del Departamento Alto Paraná;
 Sierra de Maracayú, cordillera brasileña llamada por los guaraníes Sierra de Mbaracayú;
 Refugio Mbaracayú, reserva biológica binacional de Brasil y Paraguay;
 Reserva del Mbaracayú, reserva ubicado en el Departamento de Canindeyú, Paraguay.

Toponimia guaraní